AIKE-A Guadalajara hay que quererla es un partido político municipalista que surge de la plataforma "Más de un ciudadano" que se circunscribe a la ciudad de Guadalajara. Se constituye formalmente para presentarse a las elecciones municipales de 2019, obteniendo  votos (6,13%) y un concejal, su cabeza de lista el aparejador Jorge Riendas.

Aike es un partido municipalista, lo forman personas que vienen del movimiento asociativo de Guadalajara, implicadas en diferentes actividades y colectivos,  con ganas de una ciudad mejor y de una democracia más participativa, donde el papel de la ciudadanía vaya más allá de votar cada cuatro años. Desde Aike creen que la ciudad se hace con la ciudadanía, escuchando de manera activa, con la intención de trabajar en base a esas demandas ciudadanas y a una gestión basada en la planificación. Planificar, planificar y planificar. Un proyecto de ciudad tiene que tener un camino trazado y la intención de Aike es que los protocolos de actuación en la gestión del día a día permitan que la incertidumbre de los cambios a lo largo de los mandatos no impida el crecimiento, avance, sostenibilidad y mejora de la ciudad.

Aike nace de una plataforma ciudadana de vecinas y vecinos de Guadalajara y consiguen la representación de un concejal en mayo de 2019. Mantiene su carácter  para seguir siendo la voz de esa ciudadanía cansada del desdén con el que se trata a la ciudad desde los sucesivos equipos de Gobierno.

Referencias 

Guadalajara (España)
Partidos políticos de Castilla-La Mancha de ámbito local